Larisa Neiland e Cyril Suk erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 3º turno contro Robin White e Grant Connell.

Martina Navrátilová e Mark Woodforde hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Manon Bollegraf e Tom Nijssen.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Nataša Zvereva /  Mark Kratzmann (semifinali)
 Martina Navrátilová /  Mark Woodforde (campioni)
n/a
 Zina Garrison-Jackson /  Rick Leach (terzo turno)
 Larisa Neiland /  Cyril Suk (terzo turno)
 Kathy Rinaldi /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (terzo turno)

 Patty Fendick /  Steve DeVries (primo turno) 
 Jill Hetherington /  Glenn Michibata (terzo turno) 
 Robin White /  Grant Connell (quarti di finale) 
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (finale) 
 Helena Suková /  Greg Van Emburgh (primo turno) 
 Meredith McGrath /  Luke Jensen (terzo turno) 
 Brenda Schultz /  Murphy Jensen (primo turno) 
 Amanda Coetzer /  Stefan Kruger (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1993
ATP Tour 1993